{| class="infobox" style="font-size: 90%;"
|-style="text-align:center; background:#FFDD44;"
!colspan=3|Nature's Way Sydney Tennis International de 2013
|-
!align="right"|Campeões:
|align="left" colspan=2| Nick Kyrgios
|-
!align="right"|Vice-campeões:
|align="left" colspan=2| Matt Reid
|-
!align="right"|Placar final:
|align="left" colspan=2|6–3, 6–2
|- style="background:#eee;"
!align="center" colspan=3|Eventos
|-
|align="right"|Simples Masc.'|align="center"|Duplas Masc.
|
|}

Nick Kyrgios derrotou Matt Reid, por 6–3, 6–2, na final para conquistar o título.

 Cabeças-de-Chave 

  Yūichi Sugita (Primeira rodada)  John Millman (Segunda rodada)  Hiroki Moriya (Primeira rodada)  Peter Polansky (Segunda rodada)''

<li>  Stéphane Robert (Semifinais)
<li>  Brydan Klein (Primeira rodada)
<li>  Samuel Groth (Semifinais)
<li>  John-Patrick Smith (Primeira rodada, retired)

Tabela

Finals

Chave superior

Chave inferior

Referências 
 Chave principal
 Qualifying

Duplas 2013
ATP Challenger Tour de 2013